

História 
Joseph McCarthy — senador cuja atuação originou o termo "macarthismo"

Geografia 
McCarthy (Alasca)
106537 McCarthy

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos